25 meter silhuetpistolskydning for herrer, der er en del af Skydning under Sommer-OL 2020, finder sted den 1. august - 2. august 2021 i Asaka Shooting Range, Saitama.

Turneringsformat 
Konkurrencen bliver indledt med to kvalifikationsrunder, hvor de 29 kvalificerede deltagere bliver testet i hurtighed. Kvalifikationsrunderne afvikles over to dage og formatet er ens de to dage. I hver kvalifikationsrunde skydes der 30 skud, hvor afviklingen er to gange fem skud på maksimalt otte sekunder, det samme på seks sekunder og det samme på fire sekunder. Det giver i alt 60 skud over de to dage og en maksimalscore på 600 point. De seks bedste skytter går i finalen..
I finalen ændres reglerne for point. Skiven er den samme, men i finalen kan man enten ramme eller misse. Et ramt skud (et point) svarer til at skyde 9,7 point eller derover. Skyder man 9,6 point og derunder på en skive, giver det nul point.
I finalen skal samtlige serier afvikles inden for fire sekunder. Alle seks skytter får lov til at skyde tre serier á fem skud, hvorefter der påbegyndes elimineringsrunder. Efter skytternes fjerde runde elimineres den skytte, der sammenlagt har færrest point. Efter hver runde herfra bliver endnu en skytte elimineret, indtil der står en vinder.

Deltagere

Tidsplan 
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:

Resultater

Kvalifikation

Finale

Referencer

Eksterne henvisninger 
 https://tokyo2020.org/en/games/sport/olympic/shooting/
 http://www.issf-sports.org/

25 meter silhuetpistol (herrer)